Wartenberg (Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Wartenberg (Hessen), een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
Wartenberg-Rohrbach, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Wartenberg (Muttenz), een berg in de Zwitserse provincie Bazel-Landschaft
Graafschap Wartenberg, een historisch land bij Kaiserslauten
Berlin-Wartenberg, een stadsdeel van Berlijn
 Catharina gravin van Wartenberg - Rickers (1670-?), zie info